

События 
 Осада и взятие афинскими войсками города Эйона во Фракии в ходе греко-персидских войн.
 После ухода персов из Фракии царь Терес основал Одрисское царство.
 Афинский архонт-эпоним Дромоклид.
 Афинский полководец Кимон завоевал Скирос, продал жителей в рабство, а остров заселил афинскими колонистами.
 Павсаний, спартанский полководец, обвинён в измене, но оправдан.
 Гиерон I, тиран Сиракуз, выселил жителей городов Накса и Катаны вглубь Сицилии, а Катану заселил дорийскими поселенцами и переименовал в Этну.
 Возвращение Пиндара, древнегреческого поэта, в Фивы. В этом году он пишет Пифийские Оды 2 (?); Немейские Оды 3 (?) — Аристоклиду Эгинскому (к годовщине победы).
 Завершение деятельности Мастера Клеофрада, древнегреческого вазописца краснофигурного стиля, работавшего в Афинах.
 Согласно традиционной японской хронологии на 475 г. до н. э. приходится воцарение Императора Косё, 5-го правителя династии Ямато, 4-го из восьми незарегистрированных правителей. Современная историческая наука считает, что он был одним из местных правителей Центральной Японии, которого, для удревнения династии Ямато, составители древнеяпонских хроник записали как одного из предшественников государя Мимаки.
 Начало периода Чжаньго (Период Сражающихся царств) согласно одной из версий китайской историографии.
 Китайское царство Сун захватило западные рубежи княжества Лу (современный уезд Цзюйе).

Римская республика 
 Консулы: Публий Валерий Публикола и Гай Навтий Рутил.
 Народные трибуны: Луций Цедиций и Тит Стаций.
 Битва при Вейях — разгром римлянами сабинской армии в ходе Первой Вейентской войны.

Родились 
 Дарий II — персидский царь.
 Квинт Юний — римский народный трибун.
 Квинт Цецилий — римский народный трибун.
 Секст Титиний — римский народный трибун.

Скончались 
 Ксенофан — древнегреческий поэт и философ.

См. также

Примечания